Die Saarlandliga (von 2012 bis 2018 offiziell Karlsberg-Liga Saarland, seit der Saison 2020/21 offiziell Schröder-Liga Saar) ist die höchste Spielklasse des Saarländischen Fußballverbandes. In der Ligenhierarchie des deutschen Fußballs stellt die Liga die sechsthöchste Spielklasse dar. Bis zur Umbenennung in „Karlsberg-Liga Saarland“ führte die Liga die Bezeichnung „Verbandsliga Saar“. Unter diesem Namen wurde ab der Saison 2009/10 eine der Saarlandliga untergeordnete zweithöchste saarlandweite Spielklasse eingeführt.

Geschichte

Ehrenliga Saarland 

Die Liga wurde 1947 unter dem Namen Ehrenliga Saarland unterhalb der Oberliga Südwest gegründet. Die zehn Gründungsmitglieder waren:

SV Homburg – Sportfreunde Burbach – FC Ensdorf – SC Brebach – SV Preußen Merchweiler – FV 08 Püttlingen – SV Ludweiler – ASC Dudweiler – SC Blieskastel – Viktoria Hühnerfeld

Von 1948 bis 1951 war das Saarland nicht Teil des deutschen Ligasystems, so dass die Ehrenliga für die saarländischen Teams die höchste Spielklasse war. Einzig der 1. FC Saarbrücken spielte außer Konkurrenz in der 2. französischen Division.

Amateurliga Saarland 
1951 kehrte das Saarland in das deutsche Ligasystem zurück und der 1. FC Saarbrücken und Borussia Neunkirchen wurden in die Oberliga Südwest eingegliedert. Die Amateurliga Saarland, wie sie nun hieß, wurde zur dritten Spielklasse, unterhalb der 2. Liga Südwest.

Mit der Einführung der Bundesliga 1963 verschwand die 2. Liga Südwest, so dass die Amateurliga Saarland weiterhin die dritte Spielklasse, nun unterhalb der Regionalliga Südwest, blieb. Diesen Status behielt sie auch nach der Einführung der 2. Bundesliga im Jahr 1974.

Verbandsliga Saar 
Im Jahre 1978 wurde die Amateurliga Saarland in Verbandsliga Saar umbenannt. Gleichzeitig wurde sie zur vierten Spielklasse, da unterhalb der 2. Bundesliga die neue Oberliga Südwest eingeführt wurde.

Mit der Einführung der neuen Regionalligen 1994 war die Liga nunmehr als fünfthöchste Spielklasse angesiedelt.

Saarlandliga 
Als im Jahr 2008 die 3. Liga gegründet wurde, rutschte die Verbandsliga erneut eine Stufe tiefer, so dass sie – seit der Saison 2009/10 unter der Bezeichnung Saarlandliga – nun die sechsthöchste Klasse im deutschen Fußball-Ligasystem darstellt.

Mitglieder der Saarlandliga 

Für die Spielzeit 2022/23 haben sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:

  FV Eppelborn (Absteiger aus der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar)
  Borussia Neunkirchen
  SC Halberg Brebach
  SF Köllerbach
  SV Mettlach
  SV Saar 05 Saarbrücken
  TuS Herrensohr
  SpVgg Quierschied
  FSG Ottweiler Steinbach
  Rot-Weiß Hasborn-Dautweiler
  FV 09 Schwalbach
  VfL Primstal
  FC 08 Homburg II
  FV Siersburg
  FV 09 Bischmisheim
  SV Bliesmengen-Bolchen
  FC Rastpfuhl (Aufsteiger aus der Verbandsliga Süd-West)
  DjK Ballweiler-Wecklingen (Aufsteiger aus der Verbandsliga Nord-Ost)

Meister

1947 bis 1978 (Ehrenliga / Amateurliga) 
Die jeweiligen Meister mussten nach der Saison noch Aufstiegsrunden bestreiten, um in die nächsthöhere Spielklasse aufzusteigen. Mit einem  markierte Mannschaften gelang der Aufstieg.

1979 bis 2009 (Verbandsliga Saar) 
Seit 1979 steigt der Saarlandmeister automatisch in die nächsthöhere Spielklasse auf. Der VfB Dillingen (1994), Rot-Weiß Hasborn (1999), der 1. FC Saarbrücken II (2002) und der SV Mettlach (2008) stiegen als Zweitplatzierte ebenfalls auf.

Seit 2009 (Saarlandliga)

Liste der Meister

Auf- und Abstiege

Rekord-Aufsteiger in der Saarlandliga

Rekord-Absteiger aus der Saarlandliga

Teilnehmer der Verbandsliga Saar/Saarlandliga 
Stand Saison: 2021/22

Fettgedruckte Vereine spielen in der Saison in der Saarlandliga. Die vierte Spalte (Jahre) gibt an, wie viele komplette Spielzeiten der Verein schon in der Saarlandliga gespielt hat.  Aktuell hat FV Eppelborn meisten Spielzeit mit 39 Jahre in der Saarlandliga. on den aktuellen Teams spielt die SC Halberg Brebach ununterbrochen (seit 2013), SF Köllerbach (seit 2013), VfL Primstal (seit 2013) in der Saarlandliga. Jüngster Neuzugang ist der DjK Ballweiler-Wecklingen der zur Spielzeit 2022/23 erstmal in die Saarlandliga spielt.

Siehe auch 
 Ewige Tabelle der Fußball-Saarlandliga

Einzelnachweise 

Liga
Saarländischer Fußballverband